Con il termine regolazione ci si può riferire a:
 Regolazione genica
 Regolazione allosterica
 Regolazione automatica
 Disturbo di regolazione
 Regolazione, detta anche impostazione o settaggio,  di uno strumento o di un'apparecchiatura